Носенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Носенко, Александр Леонидович (род. 1952) — советский украинский легкоатлет, толкатель ядра.
 Носенко, Виктор Иванович (род. 1957) — советский и украинский военачальник, контр-адмирал.
 Носенко, Виктория Павловна (род. 1994) — российская футболистка, вратарь.
 
 Носенко, Владислав Валерьевич (род. 1970) — советский и азербайджанский футболист.
 Носенко, Иван Исидорович (1902—1956) — нарком судостроительной промышленности СССР в 1940—1946 годах.
 Носенко, Ольга Васильевна (род. 1986) — российская волейболистка.